A Capela de Santa Teresa (antiga Casa de Fundição) é uma igreja da cidade do Serro, Brasil. compõe um conjunto de fins do século XIX, juntamente com a Santa Casa, onde no passado funcionou a primeira sede do Senado da Câmara e depois a Real Intendência da Fundição de Ouro, anexada à Residência dos Ouvidores. Ali era fundido todo o ouro da região norte-nordeste de Minas Gerais, durante o Brasil colônia, e separada a parte dos impostos (um quinto) da Coroa Portuguesa.

A construção da capela, cuja torre é esculpida em um maciço único de pedra-sabão, foi coordenada pelo Padre João Moreira. Juntamente com a Capela de São Miguel trata-se dos únicos exemplares de templos em estilo neo-gótico da cidade. São contemporâneas da atual Igreja do Caraça, também construída no mesmo estilo e foram edificadas no apagar das luzes do século XIX, pelo mesmo construtor português, Luís Antônio de Figueiredo. As duas capelas contrastam com o estilo colonial e, justamente por este motivo, destacam-se em relação ao conjunto da cidade.

Igrejas de Serro